«Укра́денный сон» — детективный полицейский роман Александры Марининой из цикла о Насте Каменской. Опубликован в 1994 году, переведён на несколько языков.

Сюжет 
Вернувшись из неудачного отпуска, майор Анастасия Каменская получает дело об убийстве Вики Ерёминой. Начальник Насти, полковник Виктор Алексеевич Гордеев, предупредил её, что в их отделе происходит утечка информации и что вне подозрений только она, Каменская. И поэтому Настя должна относиться с подозрением к тем, кого она считает друзьями. Начав расследование, Настя очень скоро понимает, что кто-то сильно не хочет, чтобы она довела это дело до конца, и всячески препятствует этому…

«„Украденный сон“ построен на истории о девушке, неожиданно услышавшей по радио собственный, мучавший её с детства кошмар.»

Отзывы и критика 
Э. Н. Герасименко рассматривает название этого романа как стилистическое средство, помогающее автору реализовать творческую задачу: «Конец текста заставляет читателя вернуться к заглавию и осознать насколько были верны его первоначальные предположения, насколько оправдались его ожидания.»

Адаптации и переводы 
Роман был экранизирован режиссёром Юрием Морозом во второй части телесериала «Каменская».

Наталья Волкова пишет, что переводы Марининой на чешский язык, в том числе «Украденный сон», переведённый Йиржи Матасом, «не имели громкого успеха».

Примечания

Ссылки 
 Ерофеева Е. В. Способы передачи русских реалий в переводах детективов А. Марининой на французский язык. (на примере романов «Не мешайте палачу» и «Украденный сон») журнал «Перевод и сопоставительная лингвистика» выпуск № 9 за 2013 год (Уральский гуманитарный институт) ISSN 2304-215X
 Герасименко Э. Н. Фразеологические единицы в «мужском» и «женском» детективном романе. На примерах романов А. Марининой («Украденный сон») и Ф. Незнанского («Ящик пандоры»).

Романы 1994 года
Романы на русском языке
Детективные романы
Произведения Александры Марининой